Pader kan syfta på:
 Pader (distrikt) – ett distrikt i Uganda
 Pader, Uganda – huvudstad i distriktet Pader
 Pader (vattendrag) – ett vattendrag i Tyskland